

Geografia
Azerbaigian
 Padar – centro abitato del distretto di Ağsu
 Padar – centro abitato del distretto di Hacıqabul
 Padar – centro abitato del distretto di Oğuz
 Padar – centro abitato del distretto di Qubadlı
 Padar – centro abitato del distretto di Şabran
 Padar – centro abitato del distretto di Şamaxı
 Padar – centro abitato del distretto di Xaçmaz

Persone

Padar
 Gerli Padar (1979) – cantante estone
 Ivari Padar (1965) – politico estone
 Tanel Padar (1980) – cantante estone, fratello di Gerli

Pádár
 Anita Pádár (1979) – ex calciatrice ed ex giocatrice di calcio a 5 ungherese
 Krisztián Pádár (1996) – pallavolista ungherese
 Tamas Pádár (1982) – schermidore ungherese